Jméno a příjmení Ethel Smithová má více nositelů:

 Ethel Smithová (atletka) (1907–1979) – kanadská běžkyně
 Ethel Smithová (varhanistka) (1902–1996) – americká varhanistka
 Ethel M. Smithová (1877–1951) – americká aktivistka za práva žen